Giuseppe Renda (1772-1805) – pittore italiano
 Giuseppe Renda (1859-1939) – scultore italiano